

Лунга () — село у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Комлошу-Маре.
 Лунга () — село у повіті Ковасна. Адміністративно підпорядковується місту Тиргу-Секуєск.

Лунга () — село у Флорештському районі.
 Лунга () — село у .